Solaris (besturingssysteem), een besturingssysteem van Sun Microsystems
Solaris Bus & Coach, een Poolse busbouwer
Solaris (roman), een roman van Stanisław Lem
Solaris (1972), de verfilming van die roman door Andrej Tarkovski
Solaris (2002), de verfilming van die roman door Steven Soderbergh
Solaris (wit druivenras)